Sticta — рід лишайників родини Lobariaceae. Назва вперше опублікована 1803 року.

Поширення та середовище існування 
Види Sticta в основному пошерені в тропіках.

Гелерея

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Sticta відносять 451 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Acharius, E. 1803. Methodus qua Omnes Detectos Lichenes Secundum Organa Carpomorpha ad Genera, Species et Varietates Redigere atque Observationibus Illustrare Tentavit Erik Acharius. :1-394 - P.275

Роди грибів
Леканороміцети